Си́тник разве́систый, или расходя́щийся () — травянистое растение, вид рода Ситник семейства .

Растение с ложнобоковым соцветием, обычно довольно рыхлым, реже почти головчатым. Формы с почти головчатым соцветием отличаются от близкого  отсутствием вздутия в основании кроющего листа соцветия, отсутствием бугорка в углублении на верхушке коробочки при плодоношении, гладким стеблем (у второго вида стебель с продольными бороздками).

Ботаническое описание 

Многолетнее плотнодерновинное травянистое растение 50—120(150) см высотой. Стебли прямостоячие, жёсткие, гладкие, при высыхании — тонкобороздчатые, 1,5—3 мм толщиной, жёлто-зелёные или светло-зелёные, в основании со красно-коричневыми чешуевидными листьями.

Кроющий лист соцветия, продолжающий стебель, острый, 12—15 см длиной. В месте перехода стебля в кроющий лист особого вздутия нет.

Соцветия ложнобоковое, в виде зонтиковидной метёлки, с неравными веточками, повторно ветвящимися, иногда очень короткими и тогда почти головчатое. Цветки 2—2,8 мм длиной, с перепончатым яйцевидным прицветничком не более 1 мм длиной. Листочки околоцветника 2—2,5 мм длиной, линейно-ланцетные, зеленоватые или светло-ржаво-коричневые, с узкой плёнчатой каймой, почти равные по длине, или же наружные листочки немного длиннее внутренних.

Плод — косо обратнояйцевидная коробочка коричневого или желтоватого цвета, блестящая, на верхушке с углублением, из которого выходит остаток столбика пестика. Семена продолговато-яйцевидные, около 0,5 мм длиной.

Распространение 
Обладает коспомолитичным ареалом, распространён почти по всей Европе, в Азии, в Северной Америке, на островах Атлантического океана, в Австралии, на Мадагаскаре. Завезён в Новую Зеландию.

Встречается по сырым лугам и болотистым местам, по берегам водоёмов.

Таксономия 
Действительное описание (диагноз) Juncus effusus было опубликовано в книге Species plantarum (1753) Карла Линнея: Juncus culmo nudo stricto, panicula laterali — «ситник с голым прямым стеблем, с боковой метёлкой». Описан вид «из болотистых мест и гор Европы».

Синонимы 
 
 , nom. illeg.
 
 
 
 
 
 
 
 
и другие.

Примечания

Литература 
 
 

Ситниковые
Растения-космополиты
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum